Рапен (раппен) — германская монета типа пфеннига, в настоящее время — одно из названий швейцарского сантима.
 Рапен, Анри (1873—1939) — французский художник, график, архитектор, иллюстратор и дизайнер.
 Рапен, Никола (1535—1608) — французский прево коннетабля и поэт, один из авторов знаменитой «Менипповой сатиры» и владелец замка Тер-Нёв ().
 Рапен, Рене (1621—1687) — французский поэт, теолог и историк.

Примечания